Vaše, plaats in Slovenië
Väse, plaats in Zweden